est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonol
 3-hydroxyflavone, numéro CAS 
 6-hydroxyflavone, numéro CAS